Sedan steht für:

 Sedan, Stadt im Département Ardennes in Nordfrankreich
 Burg Sedan in der Stadt Sedan
 Fürstentum Sedan, historisches Fürstentum innerhalb der Grenzen Frankreichs
 Sedan (Kernwaffentest), unterirdischer Test (1962) in den Vereinigten Staaten
 Sedan, Bezeichnung für manche Limousinen, siehe Limousine #Limousine in anderen Sprachen 
 Prince Sedan, japanisches Pkw-Modell

Ort in Australien:
 Sedan (Australien), im Mid Murray Council, South Australia

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sedan (Indiana), im DeKalb County
 Sedan (Iowa), im Appanoose County
 Sedan (Kansas), im Chautauqua County
 Sedan (Minnesota), im Pope County
 Sedan (Montana), im Gallatin County
 Sedan (Nebraska), im Nuckolls County
 Sedan (New Mexico), im Union County
 Sedan (Ohio), im Scioto County
 Sedan (Oklahoma), im Kiowa County
 Sedan (West Virginia), im Hampshire County

Siehe auch:
 Schlacht bei Sedan (1940)
 Schlacht von Sedan (1870)
 Sedanstraße
 Setan